Warburg pode ser:

Cidade
Warburg, uma cidade da Alemanha;

Pessoas
Aby Warburg (1866-1929), um intelectual humanista alemão;
Instituto Warburg, instituto de estudos clássicos situado em Londres, fundado por este último;
Emil Warburg (1846 — 1931), físico alemão;
Otto Warburg (botânico) (1859-1938), botânico alemão, a quem corresponde a abreviatura Warb.;
Otto Heinrich Warburg (1883-1970), médico, fisiologista e bioquímico alemão. Prémio Nobel de fisiologia e medicina em 1931.

Desambiguação